Проко́фьев () — русская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Прокофьев, Анатолий Сергеевич (1922—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Прокофьев, Анатолий Сергеевич (1924—2014)— советский журналист, редактор, публицист.
 
 Прокофьев, Архип Прокофьевич (1895—1939) — корпусной комиссар, дважды Краснознамёнец.
 Прокофьев, Валентин Феофанович (1905—1939) — советский футболист, нападающий, тренер.
 Прокофьев, Валерий Николаевич (1928—1982) — советский искусствовед, доктор наук, исследователь творчества Гойи.
 Прокофьев, Василий Андреевич (1906—1996) — советский государственный и партийный деятель.
 
 
 Прокофьев, Габриэль (род. 1975) — британский композитор, продюсер, диджей, основатель лейбла «Nonclassical» и одноимённой клубной ночи, сын О. С. Прокофьева и основной правообладатель-наследник сочинений С. С. Прокофьева.
 Прокофьев, Гавриил Михайлович (1907—1991) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.
 
 Прокофьев, Григорий Петрович (1884—1962) — русский и советский пианист и музыковед.
 Прокофьев, Дмитрий Георгиевич (1905—1984) — русский советский прозаик.
 Прокофьев, Евгений Прохорович (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 
 Прокофьев, Константин Васильевич — государственный деятель
 
 
 Прокофьев, Олег Сергеевич (1928—1998) — советский и британский художник, скульптор, поэт.
 Прокофьев, Саша (род. 1971) — словенская спринтерша.
 
 
 Прокофьев, Тимофей Ильич (1913—1944) — матрос, Герой Советского Союза.
 Прокофьев, Фёдор Васильевич (1915—1994) — танкист, Герой Советского Союза.
 
 Прокофьефф, Димитрий фон (1879—1950) — русско-немецкий художник.



Двойные фамилии 
 Михайловский-Прокофьев, Андрей (в монашестве Феодосий; 1723—1787) — епископ Коломенский и Каширский.
 Прокофьев-Северский, Александр Николаевич (1894—1974) — русский и американский лётчик, изобретатель, авиаконструктор.
 Прокофьева-Бельговская, Александра Алексеевна (1903—1984) — советский генетик, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР, лауреат Государственной премии СССР.

См. также